Исякаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Исякаево — село в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Исякаево — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.